Macleay se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Macleay
 William John Macleay
 William Sharp Macleay